Yahagi – rzeka w Japonii
 Yahagi (1911) – krążownik japoński z czasów I wojny światowej
 Yahagi (1942) – krążownik japoński z czasów II wojny światowej
 (4941) Yahagi – planetoida